Trois navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Elephant, et deux autres ont porté provisoirement ce nom pendant leur construction.

Le  est un navire ravitailleur capturé aux français et échoué en 1709.
Le  est un navire ravitailleur armé de 10 canons acheté en 1776 et vendu en 1779.
Le  est un vaisseau de 74 canons, reconstruit en 1818 et démoli en 1830.
Le  est un cuirassé à coque de fer nommé Elephant pendant sa construction.
Un porte-avions lancé en 1945 porte le nom de HMS Elephant et est renommé  peu avant sa mise en service.

Elephant